Ganges, de grootste rivier van India, heilig voor hindoes;
Ganga, een hindoeïstische riviergodin, belichaming van de Ganges;
Westelijke Gangadynastie (3e – 10e eeuw), een middeleeuwse Indiase dynastie in het zuiden van het huidige Karnataka;
Oostelijke Gangadynastie (11e – 15e eeuw), een laatmiddeleeuwse Indiase dynastie in Kalinga (het huidige Odisha);
Sharda Ganga (1966), Surinaams regisseuse, toneelschrijfster en columniste.